Ида Виктория Новаковская-Герндон (, 7 декабря 1990 года, Варшава) — польско-американская актриса, танцовщица и телеведущая.

Биография 
Училась в Нью-Йорке Сити в Школе профессионального исполнительского искусства и Steps on Broadway и выступал в Метрополитен-опера . В 2007 году она стала финалисткой первого сезона польской версии фильма Итак, вы думаете, что можете танцевать и попала в десятку лучших на конкурсе. Окончила Школу театра, кино и телевидения Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе по специальности театр. Она вернулась в качестве судьи девятого сезона в 2016 году.

В 2019 году она была судьей первого сезона передачи Dance Dance Dance на TVP2 в Польше и является ведущим польского Junior Bake Off . Она будет соведущей следующего выпуска The Voice Kids, премьера которого состоится в феврале 2021 года, вместо Барбары Курдей-Сатан в этой роли. 22 августа 2019 года было объявлено, что Новаковска примет Детский конкурс песни Евровидение 2019 вместе с Роксаной Венгель в Гливице 24 ноября.

7 октября 2020 года было объявлено, что Новаковска снова проведет конкурс, на этот раз одновременно и 29 ноября в Варшаве . Ида — одна из трех ведущих в истории детского конкурса песни «Евровидение», который принимал конкурс дважды — ранее это делали только ведущие из Нидерландов и Украины. К тому же она первая проводит соревнования дважды, только год за годом.
В 2021 году была назначена глашатаем песенного конкурса «Евровидение-2021».

Примечания 

Актрисы Польши